Tom-Tom peut faire référence à :
TomTom, fabricant de systèmes de navigation GPS mobiles ;
Tom-Tom et Nana, bande dessinée créée en 1977 dans le mensuel J'aime lire ;
Tom Tom Club, groupe de musique américain ;
Tom-Tom, homme des cavernes fictif, héros du jeu électronique Wonder Boy ;
 le tom-tom, nom gascon du tambourin à cordes ;
Andrej Danko, capitane slovaque et le Président du Conseil national.

Voir aussi